Ишха́н:

 Ишхан — севанская форель (Salmo ischchan), рыба семейства лососёвых.
 Ишхан (имя) (арм. Իշխան) — мужское имя у армян.
 Ишхан (титул) (арм. Իշխան) — князь, владетель, представитель высшего сословия у армян.